Leetonia bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Leetonia (Minnesota)
 Leetonia (Ohio)
 Leetonia (Pennsylvania)